Augstenberg ist der Name mehrerer Berge:

 Augstenberg (Silvretta),  an der Grenze zwischen Österreich und der Schweiz
 Augstenberg (Liechtenstein), 
 Tavamunter Augstenberg (Verwall), 
 Augstenberg /Tschingel (Rätikon), 

Siehe auch:
 Augstberg
 Augustenberg